Los Alonsitos es una agrupación de folclore y música tradicional argentina. De estilo folclórico chamamecero, es integrada por Ariel Báez, Marco Roselli y Marcelo Roselli. El grupo se formó en Corrientes cuando los integrantes tenían apenas 10 años de promedio, en 1985.

Integrantes
 Ariel Báez: Acordeón tres hileras y voz, nacido el 12 de noviembre de 1975 en Corrientes.
 Marco Roselli: Acordeón a piano, nacido el 15 de octubre de 1974 en Corrientes.
 Marcelo Roselli: Guitarra y voz, nacido el 24 de marzo de 1973 en Corrientes.

Exintegrantes
 Luis Moulin: Guitarra y voz, nacido el 23 de junio de 1975. Se separó de la agrupación en abril de 2011.

Carrera artística
En 1991, fueron elegidos Notables del Festival Nacional de Folklore en Cosquín. 

En 1992, contando  con un promedios de 15 años los integrantes  del conjunto, fueron galardonados con el Premio Consagración 1992 en el mismo festival.

En 2001, se presentaron en Miami.

En 2004, comienzan el espectáculo Simplemente chamamé, producido por Nito Artaza en el cual compartían cartel con Ramona Galarza, Los de Imaguaré y Mario Bofill.

En 2006, fueron distinguidos como Embajadores Dilectos de la Música y la Cultura del Pueblo Correntino por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes.

En 2007, la ciudad de Corrientes vuelve a reconocer su trayectoria y les entrega el galardón máximo de los correntinos, La Taragüí de Oro.

En 2008, vuelven al Luna Park y esto se repite durante los dos años siguientes. 

En 2010, comenzaron los festejos de sus 25 años y recorrieron todo el país. Representaron a nuestro país —junto a Luis Landriscina, Cuti y Roberto Carabajal— en los festejos del 25 de Mayo en los Estados Unidos.

En 2022, al cumplirse exactamente 30 años de su consagración en Cosquín, Los Alonsitos se presentan de nuevo en el Festival de Cosquín, ya como artistas populares y tradicionales del evento, y cerrando el mismo en su última "luna", siendo ovacionados por el público.

Discografía 

 La nueva sangre del chamamé
 Notables 91
 La voz de la sangre
 Raíces con vuelos
 Industria correntina
 Un chamamé y un carnaval
 De ida y vuelta
 Déjate querer
 Origen
 Paisaje interior
 Los Alonsitos Vivo!

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial   

Grupos de folclore de Argentina
Músicos de la provincia de Corrientes
Ganadores del Festival Nacional de Folklore de Cosquín